Линдбург:
 Линдбург, Сара (швед. Sara Lindborg; род. 1983) — шведская лыжница, победительница этапов Кубка мира.
 Линдбург, Натали (швед. Nathalie Lindborg; род. 1991) — шведская пловчиха, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы.
 Линдбург, Ида (швед. Ida Lindborg; род. 1994) — шведская пловчиха, участница Олимпийских игр 2016 года.